WW peut faire référence à :

 
 World War, pour les deux guerres mondiales
 Une configuration de plaque automobile provisoire.
 Weight Watchers, méthode de régime pour perdre du poids
 WiiWare, un serveur de téléchargement de jeux pour la Wii
 Wonder Woman, personnage DC Comics
 Wilderness Waterway, itinéraire aquatique établi à l'intérieur du parc national des Everglades.
Woodrow Wilson, 28ème président américain.
Willy Wonka, personnage fictif du film Charlie et la Chocolaterie.
Walter White, personnage fictif de la série américaine Breaking Bad.